Carlos Alejandro Verza (26 de octubre de 1979 Presidencia Roque Sáenz Peña, Provincia del Chaco, Argentina) es un piloto argentino de cuatriciclos. Finalizó 5° en la categoría Quads y 1° en la categoría Original by Motul en el Rally Dakar de 2022.

Carlos actualmente compite en la categoría Quads con un Yamaha YFM-700 Raptor del cual es piloto-mecánico.

Resultados

Referencias 

Hombres
Pilotos de motociclismo de Argentina
Pilotos del Rally Dakar
Nacidos en 1979
Nacidos en Argentina